Palestina signifie « Palestine » en portugais, italien  et en espagnol. Le nom désigne, au Brésil, des lieux où s'installèrent des immigrés venus de cette région du monde.

Palestina est une municipalité de l'État d'Alagoas ;
 Palestina est une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Palestina de Goiás est une municipalité de l'État de Goiás ;
 Palestina do Pará est une municipalité de l'État du Pará.

Palestina est une ville du département de Caldas ;
 Palestina est une municipalité du département de Huila.

Palestina est un canton de la province du Guayas ;  
  est une ville de la province du Guayas, chef-lieu du canton de Palestina.

Palestina de Los Altos est une ville du département de Quetzaltenango.

Palestina est une localité de la commune de Nijkerk, dans le Gueldre.

Palestina est un village du district et de la province de Purus, dans la Région d'Ucayali, fondé en 1994.

Homonymie de toponyme